Сапахар — топоним.

 Сапахар — город на северо-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Сапахар — подокруг на северо-западе Бангладеш. Входит в состав округа Наогаон.